St. Clair (Michigan)
St. Clair (Minnesota)
St. Clair (Missouri)
St. Clair (Pensilvânia)
Condado de St. Clair
Estação St. Clair
Lago St. Clair

Desambiguação